Le xian de Gucheng (故城) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 Le xian de Gucheng (谷城) est une subdivision administrative de la province du Hubei en Chine ;
 Le district de Gucheng (古城) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.

Homonymie de toponyme